Roos může být:

 Roos Field – venkovní univerzitní fotbalový stadion v Cheney v americkém státě Washington
 Roos - nákladní vůz s klanicemi pro přepravu dlouhých věcí

příjmení
 Fanny Roosová (* 1995) – švédská reprezentantka ve vrhu koulí
 Howard Sant-Roos (* 1991) – kubánský profesionální basketbalista